Pudel steht für:
 Pudel, eine Hunderasse
 Pudel (Schmetterling), ein Nachtfalter aus der Familie der Eulenfalter siehe Woll-Rindeneule
 Pudel (Wohnplatz), ein Wohnplatz der Gemeinde Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Pudel (Kegeln), einen Fehlwurf beim Freizeitkegeln
 Pudel (Perücke), eine gelegentlich scherzhaft bis abfällig gebrauchte Bezeichnung für eine schlecht sitzende Perücke bzw. oder ein Toupet
 als Spitznamen für einen Schul- oder Universitätsdiener siehe Pedell
 die Zeitschrift Der Pudel, die österreichische Zeitschrift für methodische Dichtung; auf dem Cover der Zeitschrift befindet sich ein pudelförmiges Klecksbild
 Bjarne Pudel (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Volker Pudel (1944–2009), einen deutschen Ernährungspsychologen
 Pudel (Schiff, 1857), hölzerne Bark, war 1857 das erste „P“ der Reihe Flying P-Liner, siehe  Liste der Flying P-Liner

Siehe auch:
 Des Pudels Kern